Cepeda kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Cepeda, Mexiko, ort, Yucatán, Halachó,

Spanien 

 Cepeda, Spanien, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Cepeda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar